Аргалей — предгорья Цугольского и Ононского хребтов;
 Аргалей — деревня в Иркутской области.
 Аргалей — село в Забайкальском крае.
 Аргалей — река в Забайкальском крае.